Blissidae är en familj av insekter. Blissidae ingår i överfamiljen Lygaeoidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Blissidae 32 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Blissidae